Kaku puede referirse a:

 Michio Kaku, físico teórico estadounidense.
 Kaku Takagawa, jugador de Go japonés.
Kaku, personaje de One piece.
 Alejandro Romero Gamarra, futbolista paraguayo conocido como Kaku.